Ночни́к — небольшой декоративный светильник, используемый для подсветки тёмных помещений или помещений, которые становятся тёмными время от времени (например, ночью). Ночник облегчает ориентирование в помещении, предохраняя от травм; при этом он недостаточно ярок, чтобы беспокоить спящих в помещении людей.

Использование и упоминания в культуре 
Люди часто используют ночники ради ощущения защищённости, которое они дают, освещая помещение, ради предоставляемых ими удобств или при боязни темноты, особенно у маленьких детей. Ночники также удобны тем, что своим светом обозначают габариты комнаты без необходимости включать основное освещение, а также помогают не споткнуться, не упасть на лестнице, заметить домашнее животное или обозначить аварийный выход. Домовладельцы могут размещать ночники в ванных и кухнях, чтобы избежать включения основного света и облегчить адаптацию зрения к яркому свету.

Некоторые путешественники возят с собой ночники и включают их в месте временного проживания, чтобы избежать травм ночью в непривычной им обстановке. Геронтологи рекомендуют использование ночников престарелыми людьми для избежания травм и падений на лестницах.

Ночники достаточно дёшевы и выпускаются в различных дизайнах, от супергероев до минималистичных светящихся дисков.

Источники света и компоновка 
Первые ночники использовали небольшие лампы накаливания или небольшие неоновые лампы, что было гораздо безопаснее источников света с открытым пламенем. Неоновые лампы потребляют очень мало электричества, долговечны, но иногда склонны к мерцанию, что раздражало некоторых потребителей. В 1960-х появились ночники с электролюминисцентными источниками света, излучающими мягкий зелёный или синий свет. Такие ночники производятся до сих пор.

Некоторые ночники содержат фотоэлемент, который автоматически включает ночник при наступлении темноты. Другие модели содержат датчик движения, включающие свет, когда кто-либо начинает движение по комнате. Современные ночники на светодиодах выполняются всевозможных форм и расцветок.

Безопасность 
US Consumer Product Safety Commission сообщает, что получает порядка 10 отчётов в год, в которых ночник, близко расположенный к легковоспламеняющимся материалам, называется причиной пожара. Они рекомендуют использовать лампы накаливания менее 4-7 Ватт в ночниках, использующих лампы накаливания.
В магазинах иногда встречаются некачественные ночники, поэтому при эксплуатации любого ночника необходимо соблюдать меры предосторожности — рядом с ночником не должно быть легковоспламеняющихся объектов (штор, мебели, одежды).

Потенциальные риски и влияние на здоровье 
Исследование университета Пенсильвании сообщает, что сон детей в помещении с подсветкой или с ночником связан с более высокой частотой близорукости. Более позднее исследование Университета штата Огайо пришло к таким же выводам. Оба исследования были опубликованы в журнале Nature.

Другое исследование показывает, что сон с освещением защищает глаза от диабетической ретинопатии, заболевания, которое приводит к слепоте. Однако результаты исследования пока нельзя считать окончательными.

Оптимальные условия для сна — полная темнота. Если ночник всё же используется, рекомендуется выбирать тусклый красноватый свет, чтобы минимизировать его влияние на суточные ритмы. Вероятно, целесообразным будет использование ночников в других помещениях: холлах, кухне, ванной, туалете, что сделает возможными ночные передвижения без включения основного света, при этом оставляя основное помещение для сна тёмным.

См. также 
 Неоновая лампа
 Светодиод

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Источники света
Светильники